Rockwood puede referirse a:

Lugares 
Canadá
Rockwood (Manitoba), municipio rural al norte de Winnipeg, parte de la Región de Winnipeg Capital.
Rockwood (Ontario), comunidad rural dentro de Guelph/Eramosa, en el condado de Wellington, Ontario.

Estados Unidos
Rockwood (California), área no incorporada en el condado de Imperial, estado estadounidense de California.
Rockwood (Illinois), villa en el condado de Randolph, estado estadounidense de Illinois.
Distrito electoral de Rockwood (Illinois), ubicado en el condado de Winnebago, estado estadounidense de Illinois.
Rockwood (Maine), villa en el Condado de Somerset, estado estadounidense de Maine.
Rockwood (Míchigan), ciudad en el condado de Wayne, estado estadounidense de Míchigan.
South Rockwood, villa en el condado de Monroe, estado estadounidense de Míchigan.
Municipio de Rockwood (condado de Hubbard, Minnesota), municipio en el condado de Hubbard, estado estadounidense de Minnesota.
Municipio de Rockwood (condado de Wadena, Minnesota), municipio en el condado de Wadena, estado estadounidense de Minnesota.
Rockwood (Pensilvania), borough en el condado de Somerset, estado estadounidense de Pensilvania.
Rockwood (Tennessee), ciudad en el condado de Roane, estado estadounidense de Tennessee.
Rockwood (Texas), área no incorporada en el Condado de Coleman, estado estadounidense de Texas.
Rockwood (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Chesterfield, estado estadounidense de Virginia.

Personas 
Roy Rockwood, seudónimo usado por la organización Stratemeyer (Stratemeyer Syndicate) para escribir libros de aventuras para chicos.